Paal steht für:

 Paal (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortschaft der Gemeinde Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Paal (Einheit), ehemaliges Längen- und Flächenmaß in Indonesien

Paal oder Paál ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Paal (* 1974), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Carl Paal (1860–1935), deutsch-österreichischer Chemiker
 Claus Paal (* 1967), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU), MdL
 Günther Paal (* 1962), österreichischer Kabarettist
 Gábor Paál (* 1967), deutscher Journalist
 Heinrich Paal (1895–1941), estnischer Fußballspieler
 Jób Paál (1888–1962), ungarischer Journalist
 Kenneth Paal (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 László Paál (1846–1879), ungarischer Maler
 Michael Paal (* 1966), österreichischer Fußballtorwart 
 Rudi van der Paal (1925–2010), belgischer Unternehmer und Politiker
 Rudolf Paal (1897–1934), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Paal Harbour, Bucht der Insel Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Paal-Knorr-Synthese, Verfahren zur Herstellung von fünfgliedrigen Heterocyclen
 Pahl
 Pál